L'Erve est une petite rivière française du département de la Mayenne
 Erve est une commune italienne de la province de Lecco